Михаэ́ль Руммени́гге (; род. 3 февраля 1964 года, Липпштадт, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий футболист.

Старший брат Михаэля — футболист Карл-Хайнц Румменигге, известный по выступлениям за мюнхенскую «Баварию» и сборную ФРГ.

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Боруссия Липпштадт». В составе клуба был с 1970 по 1981 годы. Затем в 1981 году перешёл в молодёжный состав мюнхенской «Баварии». Его брат Карл-Хайнц в это время уже выступал за «Баварию» и был капитаном команды. В 1982 году Михаэль перешёл во взрослую команду. В стартовый состав удалось попасть только со следующего сезона. Выступал в клубе до 1988 года. В общей сложности, в составе «Баварии» Михаэль трижды стал чемпионом Германии и дважды выиграл Кубок Германии.

В 1988 году Румменигге перешёл в дортмундскую «Боруссию». В составе «Боруссии» в своём первом же сезоне выиграл Кубок Германии — первый титул «Боруссии» с 1960 года. Стал капитаном команды после прихода в сезоне 1991/92 на пост главного тренера Оттмара Хитцфельда. В том же году «Боруссия» заняла второе место в чемпионате страны. В 1993 году Румменигге сыграл в финале Кубка УЕФА против «Ювентуса». «Ювентус» выиграл по сумме двух матчей со счётом 6:1, единственный гол за дортмундскую команду забил Румменигге.

В 1993 году Румменигге завершил свои выступления за «Боруссию». В общей сложности, он сыграл 309 матчей в Бундеслиге и забил 90 голов. Продолжил карьеру в японском клубе «Урава Ред Даймондс», в котором играл до 1995 года. В начале 1996 года Румменигге завершил свою футбольную карьеру из-за травмы пальца ноги.

Сыграл два матча за сборную ФРГ.

Жизнь после футбола 
Румменигге в данный момент является банкиром и управляет успешным агентством спортивного маркетинга «Sports & Businnes», а также сетью коммерческих футбольных школ «Fußballschule Michael Rummenigge». Кроме того, Румменигге является акционером Sportnex GmbH в Мюнхене. Имеет футбольный зал в Мюнстере, занимается продажей футбольных принадлежностей под маркой «Trendsport Rummenigge», в частности, переносные корты, игровые площадки и т.д. Румменигге также ведёт активную социальную деятельность. В частности, является инициатором движения против наркомании «NO DRUGS», а также объединения «Kinderlachen e. V.», которая занимается поддержкой тяжелобольных и обездоленных детей. В июне 2007 года с отличием сдал экзамены и получил лицензию тренера в спортивном университете в Кёльне. Женат, имеет трёх сыновей.

Статистика выступлений

Достижения 
 Чемпион Бундеслиги: 1984/85, 1985/86, 1986/87
 Обладатель Кубка Германии: 1983/84, 1985/86, 1988/89
 Обладатель Суперкубка Германии: 1987, 1989
 Финалист Кубка чемпионов: 1986/87
 Финалист Кубок УЕФА: 1992/93

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте fussballdaten.de
 Сайт Михаэля Румменигге

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»